Euarchontoglires je linie placentálních savců. Do Euarchontoglires se řadí primáti (Primates), hlodavci (Rodentia), zajícovití (Lagomorpha), letuchy (Dermoptera), stromoví savci schopní plachtění, a drobní živočichové tany (Scandentia).

Nadřazeným taxonem je Boreotheria, sesterskou linií je Laurasiatheria, jež zahrnuje zbývající řády mimo chobotnatců (Proboscidea), sirén (Sirenia), hrabáčů (Tubulidentata), damanů (Hyracoidea) a chudozubých (Xenarthra).

Kladogram 
Níže jest kladogram linie Euarchontoglires podle . Nejasné je postavení tan; mohou být sesterskou skupinu vůči Dermoptera, Primates, Glires anebo bazální skupinu kladu Euarchontoglires.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Placentálové